Малиа может означать:
  — город в Индии, в штате Гуджарат.
 Малиа, Мартин (1924—2004) — американский историк.